Isonoe (mythologie), een van de Danaiden en een geliefde van Zeus
Isonoe (maan), een maan van Jupiter